|-
| 127301 - ||  || 11 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127302 - ||  || 11 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127303 - ||  || 11 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127304 - ||  || 11 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127305 - ||  || 11 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127306 - ||  || 11 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127307 - ||  || 11 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127308 - ||  || 11 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127309 - ||  || 11 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127310 - ||  || 11 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127311 - ||  || 11 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127312 - ||  || 11 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127313 - ||  || 11 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127314 - ||  || 11 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127315 - ||  || 11 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127316 - ||  || 9 mai 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 127317 - ||  || 11 mai 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127318 - ||  || 8 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127319 - ||  || 13 mai 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127320 - ||  || 13 mai 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127321 - ||  || 8 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127322 - ||  || 14 mai 2002 || Reedy Creek || 
|-
| 127323 - ||  || 7 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127324 - ||  || 15 mai 2002 ||  || 
|-
| 127325 - ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127326 - ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127327 - ||  || 10 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127328 - ||  || 12 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127329 - ||  || 14 mai 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127330 - ||  || 14 mai 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127331 - ||  || 11 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127332 - ||  || 11 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127333 - ||  || 11 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127334 - ||  || 11 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127335 - ||  || 13 mai 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127336 - ||  || 13 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127337 - ||  || 4 mai 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127338 - ||  || 4 mai 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127339 - ||  || 5 mai 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127340 - ||  || 5 mai 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127341 - ||  || 5 mai 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127342 - ||  || 5 mai 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127343 - ||  || 5 mai 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127344 - ||  || 5 mai 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127345 - ||  || 5 mai 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127346 - ||  || 5 mai 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127347 - ||  || 5 mai 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127348 - ||  || 5 mai 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127349 - ||  || 5 mai 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127350 - ||  || 6 mai 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127351 - ||  || 6 mai 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127352 - ||  || 6 mai 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127353 - ||  || 7 mai 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127354 - ||  || 7 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127355 - ||  || 7 mai 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 127356 - ||  || 7 mai 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127357 - ||  || 7 mai 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127358 - ||  || 8 mai 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 127359 - ||  || 8 mai 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 127360 - ||  || 9 mai 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127361 - ||  || 9 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127362 - ||  || 9 mai 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127363 - ||  || 9 mai 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127364 - ||  || 9 mai 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127365 - ||  || 9 mai 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127366 - ||  || 9 mai 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 127367 - ||  || 9 mai 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127368 - ||  || 9 mai 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127369 - ||  || 12 mai 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127370 - ||  || 13 mai 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127371 - ||  || 13 mai 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127372 - ||  || 13 mai 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127373 - ||  || 14 mai 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127374 - || 2002 KE || 16 mai 2002 ||  || 
|-
| 127375 - || 2002 KN || 16 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127376 - ||  || 17 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127377 - ||  || 17 mai 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127378 - ||  || 18 mai 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127379 - ||  || 17 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127380 - ||  || 16 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127381 - ||  || 16 mai 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127382 - ||  || 27 mai 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127383 - ||  || 28 mai 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127384 - ||  || 19 mai 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127385 - ||  || 30 mai 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127386 - ||  || 2 iunie 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 127387 - ||  || 5 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127388 - ||  || 6 iunie 2002 ||  || , 
|-
| 127389 - ||  || 1 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127390 - ||  || 5 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127391 - ||  || 5 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127392 - ||  || 5 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127393 - ||  || 5 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127394 - ||  || 5 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127395 - ||  || 6 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127396 - ||  || 6 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127397 - ||  || 6 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127398 - ||  || 6 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127399 - ||  || 8 iunie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 127400 - ||  || 2 iunie 2002 || Palomar || NEAT
|-